Büttgen steht für:

 Büttgen, Ortsteil von Kaarst, Nordrhein-Westfalen

Büttgen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Büttgen (1821–1876), deutscher Schauspieler
 Heinrich Büttgen (Journalist) (* 1940/41), deutscher Fernsehjournalist

Siehe auch:
 Bahnhof Büttgen, Haltepunkt an der Bahnstrecke Mönchengladbach–Düsseldorf